John Randolph Chambliss ist der Name folgender Personen:

* John Randolph Chambliss senior (1809–1875), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Offizier
 John Randolph Chambliss, Jr. (1833–1864), US-amerikanischer General